Fabien Dubos, joueur français de basket-ball, né en 1977
Fabien Dubos, batteur français, né en 1978